Le Championnat de Pologne de rugby à XV 2013-2014 appelé , oppose les huit meilleures équipes polonaises de rugby à XV. Il débute le  pour s'achever par une finale disputée en .

Les clubs de l'édition 2013-2014 
Les huit équipes participant à l'Ekstraliga sont les suivantes :

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière 

 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Phase finale 
Les deux premiers de la phase régulière sont directement qualifiés pour les demi-finales.

Cinquième place

Maintien

Résultats détaillés

Phase régulière 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Demi-finales

Troisième place

Finale

Statistiques

Meilleurs marqueurs d'essais

Meilleurs marqueurs de points

Notes et références

Liens externes 
  Fédération polonaise de rugby à XV

Championnat D1 2013-2014
Pologne
Sport en Pologne en 2013
Sport en Pologne en 2014